Tomaszówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Lublin
 Tomaszówka, un village dans le powiat de Chełm
 Tomaszówka, un village dans le powiat de Lublin
 Tomaszówka, un village dans le powiat de Zamość

dans la voïvodie de Mazovie
 Tomaszówka, un village